Karin steht für

 Karin (Vorname), weiblicher Vorname
 Karin (Carinerland), ehemalige Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Karin (Kroatien), Gemeinde in der Gespanschaft Zadar in Kroatien
 St. Karin (Visby), Kirchenruine auf Gotland
 Karin, Manga-Serie von Yuna Kagesaki, siehe Cheeky Vampire
 (832) Karin, Asteroid
 Citroën Karin, Fahrzeugmodell

Karin  ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Karin (1925–2022), deutscher Offizier
 Filip Karin (* 1997), Schweizer Tischtennisspieler
 Michael Karin (* 1951), israelischer Molekularbiologe

Siehe auch:

 Carin
 Karen
 Katrin (Begriffsklärung)